Antinaco es el nombre de dos localidades argentinas:

Antinaco en el departamento Tinogasta, provincia de Catamarca.
Antinaco en el departamento Famatina, provincia de La Rioja.